Новое Аргвани — село в Гумбетовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Аргванинский“».

Географическое положение 
Расположено в 8 км к востоку от районного центра села Мехельта.

История 
Село основано в 1971 году путем переселения части жителей села Аргвани пострадавших в результате землетрясения 1970 года, в местность Саду-майдан.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района